Tour de l'Ain 2020 var den 32. udgave af det franske landevejscykelløb i departementet Ain. Løbet foregik i perioden 7. til 9. august 2020. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2020 og er i kategorien 2.1.

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Mikkel Bjerg ()
 Rasmus Iversen ()
 Mads Würtz Schmidt ()

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2020
UCI Europe Tour 2020